Колонија ел Аренал има више значења:

 Колонија ел Аренал, Камино а Тетепилко (Сочимилко), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Колонија ел Аренал (Алкозаука де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија ел Аренал (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику